Amerikai Egyesült Államok
Carbondale (Colorado)
Carbondale (Illinois)
Carbondale (Indiana)
Carbondale (Kalifornia)
Carbondale (Orange megye, Kalifornia)
Carbondale (Kansas)
Carbondale (Michigan)
Carbondale (Ohio)
Carbondale (Tulsa)
Carbondale (Pennsylvania)
 Kanada
Carbondale (Alberta)